Spacing steht für:
 Dismigration in der Ornithologie

Außerdem steht es in der Typographie für:
 Spatium
 Sperrsatz
 Spationierung (Spationieren)
 Laufweite
 Scriptio continua